Зырянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Зырянское сельское поселение — входит в Прибайкальский район, Бурятия
 Зырянское сельское поселение — входит в Катайский район, Курганская область
 Зырянское сельское поселение — входит в Зырянский район, Томская область